Spojení písmen D a O může mít různé významy:

DO 
 DO – kód ISO 3166-2 pro Dominikánskou republiku
 BJ-DO – kód ISO 3166-2 pro Donga
 bývalá SPZ okresu Domažlice
 zkratka pro dálkové ovládání
 zkratka pro dopravní oddělení

Do 
 Domina – odrůda vinné révy

do 
 česká předložka (obvykle označující směr dovnitř případně časové omezení)
 příkaz některých programovacích jazyků znamenající volání podprogramu nebo začátek cyklu – (z anglického slovesa do jako proveď) – například systém FoxPro, PROGRESS a další z rodiny produktů DBase
 do – prosté volání podprogramu
 do while – počátek volání cyklu
 do case – počátek volání programového přepínače

.do 
 .do – internetová doména nejvyššího řádu pro Dominikánskou republiku